En la mitología griega Asterión (del griego Άστέριος, «estrellado» o «relativo a la esfera de las estrellas fijas»), o Asterio es el nombre de diversos personajes:

Asterión, rey de Creta hijo y sucesor de Téctamo y de una hija de Creteo.
Asterión, un dios fluvial del Peloponeso tributario del Ínaco.
Asterión, uno de los argonautas, hijo de Hiperasio de Pelene y de Hipso, o según otros autores, de Hípaso. 
Asterión, otro de los argonautas, natural de Piresias (Tesalia) e hijo de Antígona y Cometes, Piremo o Prisco. Con frecuencia los dos argonautas se suelen fundir en un solo personaje. Era hermano de Anfión, que le acompañó en la búsqueda del vellocino de oro.
Asterión, un hijo de Neleo y Cloris, hermano por tanto de Néstor, muerto por Heracles, que también derrotó a sus hermanos.
Asterión, un gigante hijo de Anacte, nieto por tanto de la diosa Gea, que heredó de su padre el reino de Anactoria. Fue destronado por Mileto, que cambiaría el nombre del país dándole el suyo. Según la leyenda, fue enterrado en la pequeña isla de Lade.
Asterión, un hijo de Egipto casado con la danaide Clío, que le dio muerte la misma noche de bodas siguiendo las instrucciones de su padre, Dánao. 
Asterión, el sirviente de Astreo que modeló la esfera celeste.
Asterión, un comandante de los cretenses, hijo de Minos y Androgenia, llamado el Menor, que se unió a Dioniso en su campaña contra la India. Fue derrotado por Teseo. Nunca más regresó a su patria, y terminó sus días instalándose en la Cólquida, en una tierra cuyos habitantes adoptaron el nombre de asterianos, en la costa este del mar Negro. Fue el padre de Mileto, Cauno y Biblis.
Asterion es el nombre propio que se da en la Biblioteca mitológica, de Apolodoro, a la figura mítica del Minotauro, terrible criatura con cabeza de toro que nació de la relación zoofílica de Pasífae, esposa de Minos, con un toro.
Otros usos:
Asterion, en anatomía, un punto del cráneo.
Asterion, también llamada Chara, estrella de la constelación de los Lebreles.
La casa de Asterión, cuento corto del escritor argentino Jorge Luis Borges.

Referencias